Schirnitz ist der Name folgender Orte:

  Schirnitz (Gemeinde Reichenfels), Ortsteil von Reichenfels, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
  Schirnitz (Gemeinde Ilztal), Ortsteil von Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark